«Зеркало» (перс. آینه‎; англ. транслит. Ayneh) — иранский художественный фильм Джафара Панахи 1997 года.

Сюжет 
Фильм по своей внутренней композиции делится на две части.

В первой части Мина, первоклассница, обнаруживает, что мать не смогла забрать её из школы. Главная героиня самостоятельно стремится найти дорогу домой. Мина встречает множество людей на улицах Тегерана, и большинство из них пытаются помочь ей, в то время как другие проявляют безразличие.

Во второй части фильм из игрового превращается в псевдодокументальный: актриса, исполняющая роль Мины, недовольная положением дел, сначала смотрит в объектив камеры, а после открыто заявляет, что не будет сниматься в данном фильме. Всё остальное время на экране демонстрируется, как девочка по-прежнему ищет дорогу домой. Но здесь, в отличие от первой части, зритель «подсматривает» за её действиями.

В конце фильма Мина возвращается домой.

В ролях 
Имена героев и имена актёров совпадают.

Оценка 
В 2006 году Джафар Панахи, режиссёр фильма, в одном из интервью заявил, что данный фильм призван показать, как «реальность и воображение переплетаются». Он также отметил, что при просмотре фильма зритель не подозревает, что это драма, а воспринимает показанное как реальность.

Критика 
Фильм был принят положительно критиками. Так, по данным агрегатора Rotten Tomatoes, «Зеркало» получило 100 % положительных отзывов от кинокритиков (на основе 7 рецензий) и более 85 % от зрителей. Заключение агрегатора «No consensus yet».

Награды

Примечания 

Фильмы Ирана 1997 года
Фильмы на персидском языке